Miejscowości w USA:
 Elwood – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Will
 Elwood – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Madison
 Elwood – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Doniphan
 Elwood – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Gosper
 Elwood – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Atlantic
 Elwood – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
 Elwood – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Box Elder
Gminy w USA:
 Elwood (ang. Elwood Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Vermilion
 Elwood (ang. Elwood Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Barber

Ludzie:
Elwood Blues – postać fikcyjna z filmu Blues Brothers
 Elwood Haynes